Biografia: Rosa Sensat i Vila
 Educació: Associació de Mestres Rosa Sensat